Pryce ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pryce-Jones (1908–2000), britischer Literaturkritiker, Schriftsteller und Journalist
 Deborah Pryce (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Jonathan Pryce (* 1947), britischer Schauspieler
 Maurice Pryce (1913–2003), britischer Physiker
 Pat Pryce (* 1942), britische Hürdenläuferin und Weitspringerin
 Shelly-Ann Fraser-Pryce (* 1986), jamaikanische Sprinterin und Olympiasiegerin
 Tom Pryce (1949–1977), britischer Formel-1-Pilot

Siehe auch:
 Price
 Bryce